

Geografia 
 Baliato di Jersey – baliato dipendente dalla Corona Britannica e comprendente l'isola di Jersey e altri scogli disabitati (Minquiers ed Ecréhous, Pierres de Lecq, Les Dirouilles)
 Jersey – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia
 Isola di Jersey – isola del Canale della Manica, territorio principale del Baliato di Jersey
 Jersey City – città statunitense del New Jersey
 New Jersey – stato federato degli Stati Uniti d'America

Musica 
 Jersey – gruppo musicale canadese
 Jersey – EP di Bella Thorne del 2014

Persone 
 Jack Jersey (1941-1997) – musicista e cantante olandese
 Ugo di Jersey, noto anche come Ugone di Circea (...–1075) – cavaliere medievale normanno

Altro 
 Jersey – capo d'abbigliamento
 Jersey – razza bovina
 Jersey – stoffa
 Jersey – tipo di barriera stradale

Pagine correlate
HMS Jersey